Lightning Crashes is een nummer van de Amerikaanse rockband Live uit 1995. Het is de derde single van hun album Throwing Copper.

Radio 2 Top 2000 

Single uit 1995
Nummer van Live